Åkær Å kan henvise tilflere steder:

 Åkær Å (Anst Herred) – er en å der kommer, først fra nord, og svinger mod øst, hvor den ved sammenløbet med Vester Nebel Å danner Kolding Å.
 Åkær Å (Hads Herred) – er en å der har sit udspring nord for Ørting, men svinger mod syd, forbi godset Åkær og løber ud i Amstrup Red – bugten mellem fastlandet og Alrø i Horsens Fjord.